А́нна Мо́ніка Домбро́вська, відома як А́ня (;  7 січня 1981, Холм) — польська співачка, музикант і продюсер.

Дискографія 
 2004 Samotność po zmierzchu
 2006 Kilka historii na ten sam temat
 2008 W spodniach czy w sukience?
 2010 Ania Movie

Пісні 
 Jeszcze ten jeden raz
 Nieprawda
 Nigdy nie mow nigdyNigdy nie mow nigdy (oficjalny teledysk) 
 Nigdy więcej nie tańcz ze mną
 Trudno mi sie przyznac
 W glowie

Примітки

Посилання 
 Ania Dąbrowska . 

Польські співачки
Уродженці Холма
Виконавці польською мовою